Jan Szymański (1960-2005), lutteur polonais.
Jan Szymański (né en 1989), patineur de vitesse polonais.